Bugatti je proizvajalec avtomobilov, ki ga je ustanovil Italijan Ettore Bugatti v francoskem mestu Molsheim, tedaj del nemškega cesarstva, prenehal je delovati leta 1963. Ponovno je nastal leta 1987, ko je italijanski poslovnež Romano Artioli pridobil pravice za uporabo znamke Bugatti in ustanovil podjetje Bugatti Automobili SpA s tovarno v kraju Campogalliano. Leta 1995 je Bugatti Automobili razglasil stečaj. Leta 1998 Volkswagen Group pridobi pravice, povezane z znamko Bugatti in ustanovi prodjetje pod imenom Bugatti Automobiles S.A.S. 

Slednje podjetje se je kasneje združilo s hrvaškim Rimacom in nastalo je podjetje Bugatti Rimac LLC s sedežem v Sveti Nedelji na Hrvaškem. Obe podjetji bosta ostali ločeni znamki in bosta še vedno proizvajali svoje avtomobile, vendar pa bo Rimac ponudil Bugattiju svoje električne platforme za superšportnike.

Motošport 
Bugatti, z uradnim imenom tovarniškega moštva Automobiles Ettore Bugatti, je nastopil na 460-ih dirkah za Veliko nagrado med sezonama  in , na katerih je osvojil 84 zmag. Po številu nastopov je Bugatti na drugem mestu, zaostaja le dve dirki za prvouvrščeno Scuderio Ferrari, po številu zmag pa je najuspešnejše moštvo dirk za Veliko nagrado pred letom 1950. Ob tem pa je bilo doseženo še veliko več zmag z Bugattijevimi dirkalniki s strani dirkačev drugih moštev ali privatnikov.

Zmage na pomembnejših dirkah

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda)

Viri in reference
 www.racing-database.com

Zunanje povezave

Glej tudi
 Seznam avtomobilskih znamk

Avtomobilska podjetja Francije
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Konstruktorji dirk za Veliko nagrado
Moštva dirk za Veliko nagrado
Proizvajalci avtomobilov
Dobavitelji motorjev Formule 1
Bugatti
Blagovne znamke